Heinrichsthal bezeichnet
Heinrichsthal, eine Gemeinde in Unterfranken
Jindřichov u Šumperka, (deutsch: Heinrichsthal) in Tschechien
Heinrichsthal (Radeberg), Stadtteil von Radeberg in Sachsen
Heinrichsthal (Meschede), Stadtteil von Meschede in Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
Heinrichstal